PM або pm () — час після полудня у 12-годинному годиннику.
 Product Management — менеджмент продуктом.
 Project Management — управління проєктами